Tarrega steht für:

 Tàrrega, Stadt in der Provinz Lleida, Katalonien, Spanien
 Francisco Tárrega (1852–1909), spanischer Gitarrist und Komponist
 (5058) Tarrega, nach Francisco Tárrega benannter Asteroid